Фёдор Львович Назаров — русско-американский , известен работами по математическому анализу.

Биография 
Получил степень доктор философии в 1993 году под руководством Хавинa.

С 1995 по 2007 Назаров работал в университете штата Мичиган в Ист-Лансинг.
После 2007 года Назаров работал в Висконсинском университете в Мадисоне.
С 2011 года он является профессором в .

Призанание 
 Золотая медаль на Международной математической олимпиаде 1984.
 В 1999 году присуждена премия Салема.
 Приглашенный докладчик на международном Конгрессе математиков в 2010 году.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Домашаняя страница (Кентский Государственный Университет)
 старая Домашняя страница (Висконсинский университет в Мадисоне)
 старая Домашняя страница (Университет штата Мичиган)

Википедия:Биографии современников
Победители Международной математической олимпиады
Преподаватели Висконсинского университета в Мадисоне